El Tránsito kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Tránsito, Honduras, Departamento de Ocotepeque,

Mexiko 

 El Tránsito, Mexiko, Querétaro Arteaga, Querétaro, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar